Вистингаузен:

 Вистингаузен — остзейский дворянский род.
 Вистингаузен, Анфиса Владимировна (род. 1999) — российская актриса театра и кино.
 Вистингаузен, Вальтер фон (1879—1956) — эстонско-немецкий актёр, журналист, переводчик, мемуарист, писатель.
 Вистингаузен, Райнхольд фон (1863—1939) — эстонский и немецкий медик из балтийских немцев.
 Вистингаузен, Рихард фон (1872—1915) — немецкий дирижёр и композитор из балтийских немцев.
 Вистингаузен, Рудольф фон (1905—1981) — немецкий дипломат и общественный деятель.
 Вистингаузен, Хеннинг фон (род. 1936) — немецкий дипломат.